Князь Григорий Григорьевич Ромодановский (умер ) — русский государственный и военный деятель из рода Ромодановских, боярин (с 1665 года), старший воинский начальник во время русско-польской войны 1654—1667. В качестве главы Белгородского разряда руководил основанием и обустройством южнорусских крепостей. Представлял царское правительство в малороссийских делах, активно вмешиваясь в выборы гетманов. Командовал русским войском в Чигиринских походах.

Биография 
Родился в семье боярина князя Григория Петровича Ромодановского. Брат князей Андрея, Василия Большого, Ивана Большого Молчанки, Петра, Василия Меньшого, Фёдора и Ивана Меньшого Григорьевичей Ромодановских.

Война с Речью Посполитой 
В составе посольства Василия Бутурлина участвовал в Переяславской раде 1654 года в чине стольника. В 1654—1659 годах один из воевод в русском войске в войне против Польши. В 1654 году был назначен головой жильцов в составе Государева полка царя Алексея Михайловича при походе на Смоленск. В августе 1654 года в звании сотенного головы был послан из-под Смоленска под Дубровну в составе отряда стольника князя Фёдора Куракина из семи сотен жильцов.

В начале 1655 года был в Москве, где  принимал участие во встрече Антиохийского Патриарха Макария.  с боярином Василием Бутурлиным был назначен в Белую Церковь командовать войсками, действовавшими совместно с гетманом Войска Запорожского Богданом Хмельницким. В июле воеводы и гетман выступили в поход на Львов.  воеводы известили Государя Алексея Михайловича о взятии города Черткова и ряда других городов, и о том, что брат коронного гетмана Станислава Потоцкого Павел Потоцкий сдался и «добил челом» государю. Когда русско-казацкое войско подошло ко Львову, гетман Станислав Потоцкий не решился дать сражение и отступил от Львова к Сосенному Городку, где занял оборонительные позиции. Хмельницкий и Бутурлин отправили против гетмана войска под началом князя Ромодановского и Миргородского полковника Григория Лесницкого.  состоялось сражение под Городком, в результате которого польские войска были разбиты. Вскоре крымский хан вторгся на Украину и русско-казацким войскам пришлось оставить осаду Львова и выступить против хана. В ноябре 1655 года Г. Ромодановский сражался в битве под Озёрной.

В 1656 году князь снова был в Москве.  был пожалован в окольничие и приглашён к государеву столу. За службу был пожалован шубой «атлас золотной», кубком и деньгами. После этого назначен воеводой «на Государеву службу в Белгород и быть в Белгороде от приходу Крымского царя и Крымских людей».

В 1657 году, когда против нового гетмана Ивана Выговского разгорелось восстание Барабаша и Пушкаря, с войсками стоял в Переяславе.  в Переяслав к воеводе прибыл гетман Выговский. Г. Ромодановский упрекнул гетмана за то, что его войскам «запасов и конских кормов не выдавали» и «от бескормицы люди многие разбежались, лошади попадали». Гетман сослался на трудности из-за восстания и просил князя не выводить войска, пока гетман не подавит сопротивление. В феврале 1658 года в Переяславе состоялась рада, где гетман Выговский был публично утвержден в гетманстве от имени царя. После этого посланнику царя Богдану Хитрово удалось уговорить полковника Мартына Пушкаря распустить войска, и Ромодановский получил приказ вернуться в Белгород, но восстание разгорелось вновь.

После подавления восстания войсками гетмана и крымского хана Ромодановский арестовал активных участников восстания: писаря полтавского полка Степана Ляха и миргородского полковника Степана Довгаля. а в расположение князя явился Яков Барабаш с отрядом своих сторонников. Представ перед воеводой, Барабаш и сопровождавшие его лица заявили, что лучше им умереть по приказу царя, чем от рук «поганых» (крымских татар). Князь Ромодановский не стал арестовывать атамана и отписал царю, что «Яков, государь, Барабаш, ныне со мною… в полку». Вскоре был получен приказ арестовать Барабаша и отправить на войсковой суд в Киев, но по дороге на конвой напали сторонники Выговского и отбили арестованного.

Вскоре Выговский напал на Киев и порубежные русские города. В 1658—1659 годах во главе Белгородского полка князь Ромодановский руководил военными действиями против Выговского, перешедшего на сторону Речи Посполитой, в ноябре 1658 года осаждал в Варве войска Григория Гуляницкого. Во время военных действий пытался сдерживать гнев промосковских казаков, которые мстили за жестокости гетмана, грабили и жгли города сторонников Выговского. Был одним из военачальников в Конотопской битве, взял крепость Борзну и, совместно с войсками Ф. Куракина и казаками атамана Беспалого наголову разбил объединённое войско татар и Выговского под Нежином, после чего новым гетманом был избран Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого.

Возглавляя Белогородский стол Разрядного приказа, сыграл выдающуюся роль в организации военного дела на южной границе России. Руководил Севским и Новгородским столами Разрядного приказа.

В 1660 году после битвы под Слободищем Юрий Хмельницкий перешёл на сторону Польши и на Украине вновь разгорелась гражданская война. Князь Ромодановский принимал участие в военных действиях против польских войск и казаков Юрия Хмельницкого. В июне 1662 года освободил от осады Переяслав, где держался гетман Яким Самко, и соединившись с гетманом, атаковал войска Юрия Хмельницкого у Канева. Битву начали казаки Самко, которые атаковали Хмельницкого два часа, пока не подошел Ромодановский с конницей. Войска Хмельницкого были разбиты и бежали. Овладев лагерем противника, Ромодановский подошел к Каневу и занял его. Будущий гетман Иван Брюховецкий писал, что «мы все бы пропали, если бы не Ромодановский». Продвинуться на Правобережье войскам не удалось: крымчаки разбили отряд во главе с воеводой Михаилом Приклонским в битве под Бужином и Ромодановский отвёл войска на зимние квартиры в Белгород.

В конце 1663 года началась последняя большая кампания русско-польской войны 1654—1667. Король Ян II Казимир начал большой поход на Левобережную Украину. Продвигаясь на север вдоль реки Десны, польские отряды захватили Вороньков, Борисполь, Гоголев, Остер, Кременчуг, Лохвицу, Лубны, Ромны, Прилуки и ряд других небольших городов. Армия короля обходила крупные крепости с многочисленными русскими гарнизонами (Киев, Переяслав, Чернигов, Нежин). Сумев взять вначале 13 городов, королевское войско столкнулось затем с ожесточённым сопротивлением и задержалось в затяжной осаде Глухова. Для отражения наступления полк Белгородского разряда во главе с Ромодановским направился к Батурину и, соединившись с казаками гетмана Ивана Брюховецкого, выдвинулся к Глухову. Король снял осаду с города и попытался остановить армию противника в открытом бою, но польские войска были разбиты. На отводе польской армии из-под Глухова войска князя под Новгородом-Северским нанесли противнику одно из самых тяжелых поражений за весь период войны.

В 1665 году Ромодановский и гетман Брюховецкий были пожалованы в бояре.

В 1667 году, после измены Брюховецкого, в новом походе на Украину снял осаду с Чернигова и освободил города Левобережья. Активно содействовал избранию в гетманы Ивана Самойловича.

Восстание Разина 
В 1670 году во время восстания Степана Разина, Фрол Разин, брат Степана, выступил на Слободскую Украину и осадил город Коротояк. Ромодановский в это время стоял в Острогожске. Получив известие про осаду от коротоякского воеводы и соединившись с тысячным отрядом казаков, присланных гетманом Демьяном Многогрешным, князь выступил к городу. Войска разинцев были разбиты и бежали вниз по Дону. За эту победу князь был удостоен «милостивого слова» от царя Алексея Михайловича и посланный к Григорию Григорьевичу стольник Михаил Приклонский передал князю, что государь велел «спросить вас о здоровье вашем, жалует вас за службу вашу и похваляет».

Война с Турцией 
Командовал войсками во время чигиринских походов в русско-турецкой войне 1672—1681, в ходе боёв 26—27 августа 1677 года нанёс серьёзный урон турецким войскам и снял осаду с Чигирина; затем нёс службу при дворе.

В 1682 году участвовал в Соборе, созванном царем Федором Алексеевичем по вопросу местничества, и подписался под «соборным деянием» об уничтожении местничества. Был близок к придворной партии Нарышкиных и лично к Артамону Матвееву. Подал челобитную, что его предки были удельными князьями Стародубскими, в связи с чем просил восстановить фамилию «Ромодановский-Стародубский» (челобитная была утверждена царём).

Гибель 
Г. Ромодановский был убит во время стрелецкого бунта 1682 года. Стрельцы схватили князя между патриаршим двором и Чудовым монастырём в Кремле, напротив Посольского Приказа, схватили его за бороду и потащили к Разряду. По описанию современника, «ведуще его за власы и браду, зело ругательно терзаху и по лицу бивше», после подняли его на копья, а затем, опустив на землю, зарубили.

Семья 
Григорий Ромодановский был женат на Анастасии Ивановне, происхождение которой неизвестно. В браке имел двух сыновей: князей Андрея и Михаила.

Литература 

 
 
 
 

Воеводы
Воеводы Белгорода
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Участники Русско-турецкой войны (1676—1681)
Григорий Григорьевич
Бояре
Убитые в Русском царстве
Убитые в Москве